Osaczony (Hostage) – powieść Roberta Craisa 
 Osaczony (Exit in Red) – amerykański film z 1996 w reżyserii Yurka Bogayevicza
 Osaczony (Hostage) – amerykańsko-niemiecki film z 2005 w reżyserii Florenta Emilia Siriego, ekranizacja powieści
 Osaczony – polski serial telewizyjny z 2021